Agenzia matrimoniale – attività commerciale che mette a diretto contatto persone per una convivenza o matrimonio
 Agenzia matrimoniale – film del 1952 diretto da Giorgio Pàstina
 Agenzia matrimoniale – programma televisivo andato in onda dal 1989 sulle reti Mediaset, condotto da Marta Flavi
 Agenzia matrimoniale – episodio diretto da Federico Fellini del film L'amore in città (1953)
 Agenzia matrimoniale A - film del 1978 diretto da Claude Lelouch